Кондас:

 Кондас — река в России, протекает в Вологодской области
 Кондас — река в России, протекает в Пермском крае
 Кондас — деревня, Усольский район, Пермский край, Россия